Amin steht für:

 Amine, chemischer Begriff
 Amin (Name) – zu Namensträgern siehe dort
 Amīn (Titel), Ehrentitel und Namensbestandteil
 Idi Amin (zwischen 1923 und 1928–2003), ugandischer Diktator
 al-Amīn (Abbaside)